Чемпионат Болгарии по футболу 2011/2012 проходил с 6 августа 2011 года по 23 мая 2012 года. Победу в чемпионате впервые в своей истории праздновал клуб «Лудогорец».

Регламент 
В турнире приняли участие 16 клубов. С 6 августа 2011 года по 23 мая 2012 года они провели двухкруговой турнир чемпионата. Три худших клуба по результатам турнира покинули высший дивизион.

Турнирная таблица

Результаты

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт

2011/2012
Болгария
Спорт в Болгарии в 2011 году
Спорт в Болгарии в 2012 году
Футбол в Европе в 2011 году
Футбол в Европе в 2012 году